Pietraroiasuchus — вимерлий рід крокодиломорфного евзухія з П'єтрароя Платтенкалк на півдні Апеннін, Італія. Нижче наведено кладограму, що показує філогенетичне розміщення Pietraroiasuchus від Buscalioni et al., 2011:

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Роди плазунів